La caillette est surtout présente dans le pays de l’Ardèche qui est l'origine de celle-ci.

Caillette peut faire référence à :
 la caillette, un type de pâté du sud-est de la France
 la caillette, une variété d'olives de Nice
 la caillette, le principal estomac des ruminants

Patronyme 
 Georges Caillette (1906-1985), un ingénieur aéronautique de Morane-Saulnier
 René-Jean Caillette (1919-2005), un décorateur et designer français

Homonymie de patronyme